Валга — місто, повітовий центр, Естонія
 Валга — селище, Великоустюзький район, Вологодська область, Росія